Slag bij Tanagra (457 v.Chr.), een veldslag tussen Athene en Sparta in de Eerste Peloponnesische Oorlog
 Slag bij Tanagra (426 v.Chr.), een veldslag tussen Athene en Sparta in de Peloponnesische Oorlog